Георгий Глазков:
 Глазков, Георгий Петрович (1911—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Глазков, Георгий Фёдорович (1911—1968) — советский футболист и футбольный тренер.